Ebalia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1817. Ebalia ingår i familjen Leucosiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Ebalia